Ел Лимонсито има више значења:

 Ел Лимонсито (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лимонсито (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лимонсито (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито, Ел Робле (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонсито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимонсито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимонсито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимонсито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимонсито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимонсито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимонсито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимонсито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимонсито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лимонсито (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито, Ел Ретахе (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимонсито (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Лимонсито (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Лимонсито (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Лимонсито (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито, Пиједра Иман (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито, Ла Болса (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимонсито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито, Јаката (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимонсито (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимонсито (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимонсито (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимонсито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимонсито (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимонсито, Сан Франсиско ел Лимонсито (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимонсито (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лимонсито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимонсито (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимонсито (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимонсито (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимонсито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито, Ел Лимон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито, Ел Ријито (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито, Ел Палмар (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимонсито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Лимонсито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонсито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонсито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонсито (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонсито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонсито (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонсито (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонсито (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику